

Niemcy 
 Württemberg (pol. Wirtembergia) – kraina historyczna
 Württemberg – góra

Inne 
 SMS „Württemberg” – nazwa niemieckich okrętów

Zobacz też 
 Baden-Württemberg (pol. Badenia-Wirtembergia)
 Württemberg-Baden
 Württemberg-Hohenzollern
 Królestwo Wirtembergii